Edmonton – Londonhoz tartozó város(rész)
Edmonton – település Kanadában
Edmonton – település az Egyesült Államok Kentucky államának Metcalfe megyéjében